Александр Геннадьевич Воронковский (род. 13 февраля 1981) — хоккеист с мячом, полузащитник ХК «Уральский трубник» (Первоуральск).

Биография 
Воспитанник новосибирских клубов «Заря» и «Сибсельмаш».

Тренер — Владимир Ульянович Агафонов и Александр Николаевич Савченко.

Играл в Сибсельмаше, «СКА-Забайкальце», БСК, «Уральском трубнике».

После окончания сезона 2020/21 перешёл на тренерскую работу в Уральском трубнике. 

В розыгрышах Кубка мира (2007, 2008, 2017) — 12 матчей, 0 мячей.

В розыгрышах Кубок чемпионов (2006, 2007) — 8 матчей, 0 мячей.

1 мяч забил в 26 игре 19 марта 1999 года, в домашнем матче с командой Кузбасс (2:5), на 49 минуте с передачи Алексея Петрова.

50 мяч забил в 555 игре 21 февраля 2020 года, в домашнем матче с командой Енисей (4:6), на 90 минуте с передачи Петра Цыганенко.

Достижения 
 Третий призёр чемпионата России — 2018/19. 
 Серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров (U-19) — 2000.

Статистика выступлений в чемпионатах и кубках России 

Примечание: Статистика голевых передач ведется с сезона — 1999/2000.

В чемпионатах / кубках России забивал мячи в ворота 17 / 8 команд 
  Чемпионат России                Кубок России
  1-2.Волга           = 6 мячей   1.Сибсельмаш       = 4
  1-2.Сибсельмаш      = 6         2.Волга            = 3
  3-4.Родина          = 5         3-5.Старт          = 2
  3-4.Ак Барс-Динамо  = 5         3-5.Строитель      = 2
  5-8.Кузбасс         = 4         3-5.Енисей         = 2
  5-8.Старт           = 4         6-8.Ак Барс-Динамо = 1
  5-8.Динамо М        = 4         6-8.Саяны          = 1
  5-8.Водник          = 4         6-8.Кузбасс        = 1
  9.Зоркий            = 3 
 10-12.Саяны          = 2
 10-12.Строитель      = 2
 10-12.СКА-Нефтяник   = 2
 13-17.Маяк           = 1
 13-17.Север          = 1
 13-17.ХК Боровичи    = 1
 13-17.Байкал-Энергия = 1
 13-17.Енисей         = 1

В чемпионатах и кубках России количество мячей в играх 
 Чемпионат России

по 1 мячу забивал в 48 играх 
по 2 мяча забивал в 2 играх 

Свои 52 мяча забросил в 50 играх, в 536 играх мячей не забивал. 

 Кубок России

по 1 мячу забивал в 14 играх 
по 2 мяча забивал в 1 игре 

Свои 16 мячей забросил в 15 играх, в 147 играх мячей не забивал.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ФХМР
 Профиль на сайте Уральский трубник
 Профиль на сайте bandysidan

Хоккеисты с мячом России
Игроки КХМ «Сибсельмаш»
Игроки КХМ «СКА-Забайкалец»
Игроки КХМ «Уральский трубник»
Игроки КХМ БСК